Ledizione 1943-44 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Nagyváradi AC, che conquistò il suo primo e unico titolo ungherese. La squadra era infatti di Oradea, che attualmente fa parte della Romania. Altra squadra di una città transilvana fu il Kolozsvár AC, mentre l' fu di Novi Sad, Serbia

Capocannoniere del torneo fu Gyula Zsengellér dell'Újpesti TE con 33 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Nagyváradi AC campione d'Ungheria 1943-44.
 Elektromos FC e BSZKRT SE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1943
Calcio nel 1944
Campionato ungherese di calcio